Марринер — фамилия. Известные носители:
 Марринер, Андре (род. 1971) — английский футбольный арбитр.
 Марринер, Невилл (1924—2016) — британский скрипач и дирижёр.